Шифоњер () је висок орман који стоји у спаваћој соби. Изразито је дугуљаст, те је погодан за чување одела, капута, а доле за одлагање кабасте постељине.

Намештај